Kírovo (Penza), localitat de la província de Penza, a Rússia
 Kírovo (Saràtov), localitat de la província de Saràtov, a Rússia